Magdolna Nyári-Kovács, schermitrice nata nel 1921
Zsófia Kovács (n. 1988) – triatleta ungherese